Устро́йство — многозначное слово.
 Устройство — рукотворный объект (, механизм, , , аппарат, машина) со сложной внутренней структурой, созданный для выполнения определённых функций, обычно в области техники.
 Устройство (радиотехника) — совокупность элементов, представляющих единую конструкцию (блок, плата). Может не иметь в изделии определённого функционального назначения.
 Обозначение действия от глагола «устроить» (употребляется только в единственном числе) («устройство на работу»), также в составе сложных слов и выражений (землеустройство, трудоустройство, (об)устройство парка).
 Соотношение частей, расположение, строение, описание внутренней структуры объекта, его частей и их взаимосвязей (например: «внутреннее устройство электромотора оказалось на удивление простым», «устройство автомобиля для „чайников“») .
 Установленный порядок, строй («Глава 3 Конституции Российской Федерации 1993 года называется „Федеративное устройство“»).

Примечания

Литература 
 Иомдин, Б. Л. Русская бытовая предметная лексика: онтология и описание // Сборник статей конференции «Информационные технологии и системы» (ИТиС’10) М.: ИППИ РАН, 2010.